Nikolai Kowaljow ist der Name folgender Personen:

* Nikolai Anatoljewitsch Kowaljow (* 1986), russischer Säbelfechter
 Nikolai Dmitrijewitsch Kowaljow (1949–2019), russischer Politiker und Geheimdienstbeamter
 Nikolai Nikolajewitsch Kowaljow (1908–2003), sowjetischer Ingenieur